(Alexander) „Alex” Nyarko (* 1973, Akra), ghański piłkarz
 Kobina Nyarko (* 1972, Takoradi), ghański artysta
 Martin Osei Nyarko (* 1985, Amanfoo), ghański piłkarz
 Patrick Nyarko (* 1986, Kumasi), ghański piłkarz
 Richard Nyarko (* 1984, [?], Ghana), ghański piłkarz